Vladimír Weiss (football, 1939) est un ancien footballeur international tchécoslovaque.
 Vladimír Weiss (football, 1964) est un ancien footballeur, international tchécoslovaque puis slovaque, sélectionneur de l'équipe de Slovaquie de football (2008-2012) et fils de Vladimír Weiss né en 1939.
 Vladimír Weiss (football, 1989) est un footballeur slovaque, fils de Vladimír Weiss né en 1964.